Соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут 6 августа на Арене Кариока 3. В соревнованиях принимают участие 37 спортсменок из 20 стран.

Олимпийской чемпионкой 2012 года в данной дисциплине являлась украинская фехтовальщица Яна Шемякина. Она выбыла на стадии 1/8 финала, уступив японке Нодзоми Като.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение спортсменок по турнирной сетке происходит на основе положения спортсменки в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)